Ахучитла́н-дель-Прогресо () — муниципалитет в Мексике, штат Герреро, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 38 203 человека.

Общие сведения 
Название Ajuchitlán с языка науатль можно перевести как: цветы на воде.

Площадь муниципалитета равна 1994 км², что составляет 3,14 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Герреро: на севере с Тлапеуалой, на востоке с Сан-Мигель-Тотолапаном, на юге с Текпан-де-Галеаной, и на западе с Коюка-де-Каталаном.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 29 июня 1871 года, в его состав входит 127 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 58,9 %, промышленность и строительство — 14,1 %, сфера обслуживания и туризма — 24,1 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 91,9 %;
 водоснабжение: 22,1 %;
 водоотведение: 65,2 %.

Туризм 
Основными достопримечательностями являются:
 церковь Непорочного зачатия, построенная в XVI веке в муниципальном центре;
 археологическая зона древнего города Яката.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Герреро
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Герреро